

Cinema 
Jacky  – film del 2000 diretto da Fow Pyng Hu e Brat Ljatifi

Musica 
Jacky/Senda  – singolo dei Royal Jelly del 1982
Jacky  – album dei Royal Jelly del 1982

Onomastica 
 Jacky – variante di Jack